Галицьке () — село в Успенському районі Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр Новопокровської сільської округи. Код КАТО — 556447100.

Населення 
У 1999 році населення села складало 1153 людини (571 чоловік і 582 жінки). За даними перепису 2009 року, у селі проживало 1192 людини (587 чоловіків і 605 жінок).

Примітки 

Населені пункти Успенського району (Казахстан)